Les élections cantonales dans le canton de Dunkerque-Est se déroulent le .

Canton 
Le canton de Dunkerque-Est est composé en 1928 des communes suivantes : Bray-Dunes, Coudekerque, Coudekerque-Branche, Dunkerque-Est, Leffrinckoucke, Malo-les-Bains, Rosendaël, Téteghem, Uxem, Zuydcoote.

Contexte 
À la suite du décès de Félix Coquelle Député- maire de Rosendaël, son ami Albert Mahieu décide de changer de  canton et de prendre sa succession, face à lui Aimé Schès (SFIO) adjoint au maire de Coudekerque-Branche et Charles Gasnier pour le PCF.

Résultats 
 Conseiller général sortant : Félix Coquelle (FR)

Notes et références 

Histoire de Dunkerque
Bray-Dunes
Malo-les-Bains
Rosendaël
1928-10
1928-10
1928-10
Élections cantonales dans le Canton de Dunkerque-Est